Энди Сэмберг (, род. 18 августа 1978 года) — американский актёр, комик, сценарист, продюсер и музыкант. Участник группы The Lonely Island, бывший член комедийного шоу Saturday Night Live (2005—2012). Лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Ранние годы 
Сэмберг родился в Беркли (Калифорния) в семье учительницы Мэрджи (урождённой Мэрроу) и фотографа Джо Сэмберга. Благодаря телепрограмме «Найди свои корни» Сэмберг узнал, что его мать, усыновленная еврейскими родителями, является биологической дочерью сицилийского католика Сальваторе Майды и немецкой еврейской беженки Эллен Филипсборн; пара познакомилась в Сан-Франциско. По отцовской линии у Сэмберга есть русские корни. У него две сестры, Джоанна и Дэрроу. Его некровный дед, Альфред Дж. Мэрроу, был председателем Американского еврейского конгресса. По линии деда Сэмберг является троюродным братом сенатора США Тэмми Болдуин. В возрасте 5 лет мальчик сказал родителям, что хочет сменить имя на Энди. С самого детства он был одержим шоу «Saturday Night Live», что послужило основой его становления как комедианта.

Он учился в начальной школе вместе с Челси Перетти, своей будущей партнершей по сериалу «Бруклин 9-9». Среднюю школу в Беркли Сэмберг окончил в 1996 году. После, он учился в колледже Калифорнийского университета (Санта-Круз) в течение двух лет, прежде чем перевестись в Школу Искусств Тиш Нью-Йоркского университета, которую окончил в 2000. Во время учебы в Нью-Йоркском университете соседом Энди по комнате был писатель Мюррей Миллер.

Карьера 
Изначально карьера Сэмберга развивалась онлайн. Он стал интернет-звездой, создавая комедийные видео со своими друзьями Акивой Шаффером и Йормой Такконе. Впоследствии, именно эти ролики помогли коллективу The Lonely Island получить работу на «Saturday Night Live» в 2005 году. Дебютный альбом трио под названием «Incredibad» вышел в 2009 году, а годом позже группа была номинирована на Грэмми за песню «I`m on a Boat» (feat. T-Pain).

В 2007 году Сэмберг исполнил главную роль в комедии «Лихач», а в 2008 — эпизодическую в мелодраме «Будь моим парнем на пять минут». Уже в следующем году актера можно было увидеть в фильме «Люблю тебя, чувак» в роли брата персонажа Пола Радда. Тогда же Сэмберг озвучил малыша Брэнта в анимационном фильме «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».

В 2010-м Сэмберг появился в эпизоде сериала «Парки и зоны отдыха», а также в «Шоу Сары Сильверман», а в 2011 исполнил небольшие роли в романтических комедиях «Секс по дружбе» и «Сколько у тебя?».

В 2012 году Сэмберг выступил с речью в Гарвардском университете и снялся в трёх картинах: «Папа-досвидос», «Дружинники» и «Селеста и Джесси навеки». Помимо этого, он вновь выступил актером озвучания, на этот раз в анимационном фильме «Монстры на каникулах». Позже Сэмберг вернулся к роли Джонатана в трёх продолжениях полнометражного мультфильма: «Монстры на каникулах 2», «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» и «Монстры на каникулах 4: Трансформания».

В 2013 году Сэмберг получил роль детектива Джейка Перальты в полицейском ситкоме Fox «Бруклин 9-9» (сейчас его транслирует NBC). В 2014-м за работу в сериале актер получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль».

20 сентября 2015 года Сэмберг был ведущим 67-й премии «Эмми», а 6 января 2019 года совместно с Сандрой О провёл 76-ю премию «Золотой глобус».

В начале 2020 года на кинофестивале Сандэнс состоялась премьера фантастического ромкома «Зависнуть в Палм-Спрингс», главную роль в котором исполнил Энди Сэмберг. Лента получила хвалебные отзывы кинокритиков, и была продана дистрибьютору Hulu за рекордную сумму.

Личная жизнь 
С 21 сентября 2013 года женат на арфистке Джоанне Ньюсом. В начале августа 2017 года у супругов родилась дочь.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Комики-музыканты США
Музыканты The Lonely Island
Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Крузе
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Киноактёры США